Il doppio del torneo di tennis Nagoya Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leander Paes e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Joshua Eagle e Andrew Kratzmann 7-6, 7-5.

Teste di serie

 Leander Paes /  Kevin Ullyett (Campioni)
 Joshua Eagle /  Andrew Kratzmann (finale)

 Jan Kodeš, Jr. /  Tomáš Anzari (primo turno)
 Grant Doyle /  Paul Kilderry (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1995